Helmut Heuberger ist der Name folgender Personen:

* Helmut Heuberger (Geograph) (1923–2011), österreichischer Geograph
 Helmut Heuberger (Maler) (1927–2001), österreichischer Maler und Zeichner